Europamesterskabet i håndbold for mænd 2022 var den 15. udgave af EM i håndbold for mænd arrangeret af European Handball Federation. Slutrunden med deltagelse af 24 hold blev spillet i Ungarn og Slovakiet.

Mesterskabet var endnu engang præget af coronaviruspandemien og en række spillere var løbende forhindret i at deltage i kampe pga. positive tests.

På trods af hjemmebane og store forhåbninger om en god slutrunde kom  ikke videre fra indledende runde. , ,  og  kvalificerede sig til semifinalerne. Bronzevinderne fra sidste EM, , var meget tæt på at kvalificere sig til semifinalerne, men tabte den sidste og afgørende kamp til Sverige med ét mål efter at have været foran med fire med seks minutter tilbage af kampen.

Finalen kom til at stå mellem de forsvarende mestre fra  og VM-sølvvinderne fra 2021, , der vandt efter en tæt kamp med 27-26. Verdensmestrene fra 2021, , vandt bronzekampen 35-32 over OL-guldvinderne fra .

Budrunde

Tidslinje for budrunde 
Tidslinje for budrunde var som følgende:
 1. maj 2017: Nationer, somviser interesse for værtskab, sender deres bud ind.
 1. juli 2017: Budmanuler blev sendt til de interesserede nationer.
 1. november 2017: Deadline for endelig bud og at sende ansøgningsdokumentation ind til EHF.
 15. december 2017: Ansøgninger vil blive godkendt ved EHF executive committee i Hamborg.
 20. juni 2018: Afsløringen af værtsnation(er) blev afsløret ved EHF Euro 2022 ved 14th ordinary EHF congress i Glasgow, Skotland.

Bud 
Følgende lande havde på forhånd udtrykt interesse for at være værter for mesterskabet:
 ,  & 
 ,  & 
 ,  & 
 
  & 
 

Da deadlinen for de endelige bud var over, havde de følgende sendte deres ansøgninger ind:
 ,  & 
  & 
  &

Spillesteder

Lodtrækning 
Lodtrækningen blev afholdt 6. maj 2021 i Budapest.

Seedningen

Dommere 
De 18 dommerpar, blev annonceret 10. september 2021.

Indledende gruppespil

Gruppe A

Gruppe B

Gruppe C

Gruppe D

Gruppe E

Gruppe F

Mellemrunde

Gruppe I

Gruppe II

Slutspil

Femteplads

Semifinaler

Bronzekamp

Finalekamp

Rangering og statistik

All-Star 
All-star holdet og MVP blev annonceret 30. januar 2022.

Top målscorer 

Kilde:

Referencer 

Håndbold i 2022
2022 (mænd)
Håndbold i Ungarn
Håndbold i Slovakiet